Cimitero di Merna – piccolo cimitero nella frazione di Merna
 Merna – frazione slovena del comune di Merna-Castagnevizza
 Merna-Castagnevizza –  comune della Slovenia occidentale
 Merna Kennedy – attrice statunitense
 Merna – comune statunitense nella contea di Custer, Nebraska 
 Merna Mora – località australiana
 Valico di Merna – valico di frontiera fra Italia e Slovenia